Tacarigua – miejscowość w Trynidadzie i Tobago
 Tacarigua – miejscowość w Wenezueli, w stanie Carabobo